Bumerangue — objeto de arremesso
 Boomerang (Zeebo) — controle do consola de jogos Zeebo

Filmes 
 Boomerang (1992) — com Eddie Murphy e Halle Berry
 Boomerang! — de Elia Kazan, de 1947

Personagens de ficção 
 Capitão Bumerangue — vilão da DC Comics

Veja também 
 Boomerang (desambiguação)

Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema